Potok Wielki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Potok Wielki, une gmina du powiat de Janów Lubelski  
 Potok Wielki, un village du powiat de Janów Lubelski , chef-lieu de la gmina de même nom
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Potok Wielki, un village